Скосырев — русская фамилия.

 Скосырев, Алексей Владимирович (род. 1969) — российский дипломат, посол Российской Федерации в Бахрейне. 
 Скосырев, Борис Михайлович (1896—1989) — русский авантюрист, самопровозглашённый король Андорры в 1934 году.
 Скосырев, Дмитрий Иванович (род. 1949) — советский биатлонист.
 Скосырев, Сергей (род. 1958) — советский и латвийский хоккеист, вице-чемпион СССР (1988).